Själstenarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Själstenarna, Kristinestad, Österbotten, 
 Själstenarna, Ingå, Nyland,

Se även
Själsten
Sälstenarna

Robotskapade Finlandförgreningar